Комиссариат по еврейским вопросам (Комиссариат по еврейским делам) — правительственная организация, отвечавшая за регулирование правового положения евреев в период Холокоста.

 Комиссариат по еврейским делам () — в союзной нацистам Болгарии
 Генеральный комиссариат по еврейским вопросам — в марионеточном правительстве Виши.